Професіональна футбольна група А 2015–16 — 92-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Стартував 17 липня 2015 року та тривав до 28 травня 2016 року. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Лудогорець.

Клуби

Турнірна таблиця 

  
 

Примітки: 
1. Клуб Литекс виключили із Чемпіонату.
2. Клуб ЦСКА (Софія) переміг у Кубку Болгарії з футболу 2015—2016, але не візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 через виключення з числа учасників з боку органу УЄФА з фінансового контролю клубів.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати 

1. Клуб Литекс виключили із Чемпіонату.

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 червня 2016

|}

Примітки

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2015–16
Болгарія
Болгарія
2015 у болгарському спорті
2016 у болгарському спорті